Sezon 1986 w niemieckiej serii wyścigowej Deutsche Tourenwagen Meisterschaft rozpoczął się 30 marca a zakończył 21 września. Zwyciężył Duńczyk – Kurt Thiim, który w klasyfikacji generalnej zdobył 130 pkt.

Kalendarz i zwycięzcy

Klasyfikacja końcowa kierowców

Bibliografia 
 Die DTM-Saison 1986 - Statistik
 Motorsport-Total.com - DTM-Saison 1986

Sezony Deutsche Tourenwagen Masters
1986 w sportach motorowych
1986 w Niemczech
Belgia w XX wieku